Фолсом-Стрит может означать:
  — улица в Сан-Франциско.
 Ярмарка Фолсом-Стрит — БДСМ-фестиваль на ней.